Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (бывший Департамент охраны общественного порядка МВД России) — структурное подразделение центрального аппарата МВД России.

Осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики в сфере общественного порядка и безопасности, нормативному правовому регулированию в данной области и организационно-методическому руководству подразделениями полиции общественной безопасности МВД, ГУМВД, УМВД субъектов Российской Федерации.

Общие данные 

В состав ГУОООП входят:

 Управление анализа и выработки стратегических решений в обеспечении охраны общественного порядка;
 Управление организации и координации деятельности в области охраны общественного порядка;
 Управление организации дознания;
 Лицензионно-разрешительное управление.

При управлении есть Центр выдачи разрешений (лицензий) Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Управление организует проведение федеральных и межрегиональных оперативно-профилактических операций по предупреждению и пресечению правонарушений, контролирует выдачу, переоформление лицензий (разрешений) на оружие, рассматривает письма, заявления и обращения юридических и физических лиц.

Важнейшим направлением в работе управления является возрождение государственной системы профилактики правонарушений. Министерством в настоящее время подготовлен соответствующий проект федерального закона, который проходит процедуры межведомственного согласования.

История 

Данные об охране общественного порядка можно найти в исторических документов ещё во времена Киевской Руси. Дружинники по распоряжениям князей занимались борьбой с преступностью на территории княжеств. Для этого они привлекали свободных людей — общинников.

 царь Алексей Михайлович издал указ «о городском благочинии», где помимо организации пожарной охраны были закреплены первые нормативные основы охраны общественного порядка:

После реформ Петра I была образована полиция. В городах появилась регулярная полиция, отвечающая за порядок на улицах и в других общественных местах. 

Новой эпохой в развитии служб охраны порядка в России можно считать правление Александра I.  он издал манифест об учреждении министерств, в который входило и Министерство внутренних дел. В 1804 году по распоряжению министра внутренних дел Виктора Кочубея была введена внешняя часть полиции.  было утверждено «Положение о внутренней страже», в обязанности которой входили: поимка воров, преследование и истребление разбойников, усмирение неповиновений и буйства, поимка беглых преступников, охрана порядка на ярмарках и празднествах. Впервые понятие «полицейская постовая служба» встречается в утвержденном в 1838 году в Положении о столичной полиции. В этот период во многих городах увеличивается количество полицейских будок.

Основным исполнительным звеном полиции являлся участок во главе с приставом. В его подчинении находился один офицер и письмоводитель. Участок делился на околотки во главе с околоточными надзирателями, городовыми постовой службы и дворниками. В 1917 году после Октябрьской революции МВД было ликвидировано вместе с полицией.

2 сентября 1923 года приказом Центрального административного управления НКВД РСФСР № 4 утверждена «Инструкция постовому милиционеру», в которой изложены общие положения о постовой службе и обязанности милиционера.

Патрульно-постовая служба

Руководство 
 неизвестно
 генерал-лейтенант милиции Николай Першуткин (октябрь 2000 — сентябрь 2001)
 неизвестно
 генерал-полковник милиции Николай Першуткин (15 февраля 2005 — 24 сентября 2007)
 неизвестно
 генерал-лейтенант полиции Юрий Демидов (2009 — 10 марта 2014)
 генерал-лейтенант полиции Юрий Валяев (10 марта 2014 — 22 сентября 2020)
 генерал-лейтенант полиции Леонид Веденов ( 22 сентября 25 ноября 2020)
 генерал-лейтенант полиции Михаил Давыдов (с 25 ноября 2020)

Примечания

Ссылки 
 Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
 ГУОООП МВД РФ в Ъ-Справочнике.

Полиция Российской Федерации